Zaak-Awa, een Nederlandse rechtszaak over een jongen die zijn vriendin in brand stak en hier een rap over maakte
 Awa, pseudoniem van Leena Peisa, een van de bandleden van de rockgroep Lordi
 Twee Japanse provincies, namelijk:
 Awa (Tokushima) in de Japanse prefectuur Tokushima
 Awa (provincie in Chiba) in de Japanse prefectuur Chiba
 Awa (district), een district in de Japanse prefectuur Chiba
 Awa (stad), een stad in de prefectuur Tokushima, Japan.
 Awá (Guajá), een bedreigde inheemse groep in het oostelijk deel van het amazoneregenwoud in Brazilië.